Oud Gerechtsgebouw (Gent)
 Oud Gerechtsgebouw (Hasselt)
 Oud Gerechtsgebouw (Kortrijk)
 Gerechtshof Britselei (Antwerpen)